est un genre éteint et fossile de ptérosaures ptérodactyloïdes de la formation géologique de Crato du Crétacé inférieur (Aptien) du bassin d'Araripe au Ceará (Brésil).

Le genre a été nommé par Eberhard Frey  en 2003 et contient une espèce connue, .

Étymologie 
Le nom de genre Ludodactylus est dérivé du latin ludus, « jeu » et du grec daktylos, « doigt ». Ludus mentionne le fait, que les représentations en jouet des ptérosaures ont longtemps montré des « Ptéranodon » à crête, porteurs de dents, alors qu'il n'existait aucune créature de ce type au moins en Amérique du Nord. Ludodactylus montre exactement cette combinaison de caractéristiques. Dactylus fait référence au long doigt qui porte son aile. Le suffixe dactylus est fréquent dans les noms de ptérosaures depuis que le premier connu a été appelé Pterodactylus. 

Le nom spécifique « sibbicki » est un hommage au paléoartiste John Sibbick.

Description 

Ludodactylus est basé sur l'holotype référencé SMNK PAL 3828, un crâne dont il manque une partie de la crête, qui a été retiré de la plaque de roche avant la vente illégale du fossile. Contrairement aux autres ornithohirididés, il ne portait pas de crête prémaxillaire sur le museau, mais avait une crête à l'arrière du crâne. Frey  ont interprété sa mandibule haute comme une crête sur la mâchoire inférieure. Une feuille de yucca est piégée entre les branches de la mandibule. Frey a suggéré que l'animal l'avait attrapé dans le bec et avait tenté en vain de le déloger (le bord de la feuille était effiloché), avant de mourir de faim. Le crâne aurait mesuré plus de  de longueur.

Classification 
Ludodactylus a été classé dans la famille des Ornithocheiridae par Frey en 2003. En 2007, Frey  réexamine la validité de Ludodactylus, suggérant qu'il pourrait d'agir d'un Brasileodactylus, et donc en être un synonyme junior. Cependant, Andres et Myers (2013), dans une vaste analyse cladistique de ptérosaures, ont trouvé que Ludodactylus était un peu plus étroitement apparenté aux ornithocheiridés et aux anhangéridés qu'à Brasileodactylus. 
Andres et Myers place Ludodactylus juste en dehors du groupe formé par les Ornithocheiridae et des Anhangueridae, comme un membre évolué du groupe plus global des Pteranodontoidea.

Voir aussi 
 Anhangueria
 Brasileodactylus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 2003